La Direction technique et industrielle (DTI), parfois également appelée Direction technique et industrielle de l'air (DTIA) est une structure créée au sein du Ministère de l'Air peu avant la Seconde Guerre mondiale. Elle est chargée d’organiser et de gérer les études de prototypes, de contrôler la production en série des matériels et de préparer la « mobilisation industrielle », sans faire de distinction entre les projets civils et militaires.

Histoire 

En , le capitaine de vaisseau Jean Lartigue est nommé à la DTI et négocie aux États-Unis l'achat d'appareils pour l'aviation embarquée.

Notes et références

Voir aussi

Références externes 
 Décret de délégation de signature de 1964, en ligne sur Légifrance

Bibliographie 
 .
 Revue historique des Armées, 1979, , p.

Histoire militaire de la France
Association ou organisme lié au secteur aéronautique
Organisme disparu en 1961